Bromfiets, een vervoermiddel
 Bromvliegen, een familie van insecten
 Brommer (insect), een sprinkhaan uit de familie van veldsprinkhanen